Канела (порт. Canela, исп. Canela) — многозначный термин.

 Канела — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Сул. 
 Канела — посёлок в Чили; административный центр одноимённой коммуны. 

 Канела — индейский язык, который относится к подсемье же языковой семьи макро-же.

 Канела, Тереса (род. 4 марта 1959) — испанская шахматистка, международный мастер среди женщин (1987).